Something Green and Leafy This Way Comes è un album degli SNFU pubblicato nel 1993.

Tracce

Note

Collegamenti esterni